SMS „Brummer” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kaiserliche Marine:
 SMS „Brummer” – kanonierka typu Brummer z lat 80. XIX wieku
 SMS „Brummer” – krążownik lekki typu Brummer z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich